Volupté (du latin voluptās) est un synonyme de plaisir des sens. 

Volupté en était la personnification dans la mythologie romaine ; on la rapproche à Édoné (Ηδονή) dans la mythologie grecque. Elle avait hérité de la beauté de sa grand-mère Aphrodite et de la sensibilité de son père Eros.

Elle est trop souvent confondue avec Volupia (la Déesse de la sexualité), alors que Volupté est la Déesse de l'amour sentimental.

Œuvres 

 Volupté est une œuvre de Charles Sainte-Beuve publiée en 1834 2vol in 8 
 Volupté (titre original : « Go Naked in the World ») est un film de 1961 avec Gina Lollobrigida.
 Dans la mythologie grecque, Volupté est la fille d'Éros et de Psyché.
Amour